Соревнования по софтболу на Панамериканских играх 2019 проходили с 25 июля по 10 августа. В турнире участвовали шесть мужских и шесть женских сборных.

В мужском турнире чемпионами Игр стала (впервые в своей истории) сборная Аргентины, победившая в финале сборную США, бронзовые медали завоевала сборная Мексики.

В женском турнире чемпионами Игр стала (в 9-й раз в своей истории) сборная США, победившая в финале сборную Канады, бронзовые медали завоевала сборная Пуэрто-Рико.

Впервые в турнире по софтболу на Панамериканских играх участвовала мужская сборная Перу.

Медалисты

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Результаты соревнований

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Игр

2019
Панамериканские игры 2019
2019 год в софтболе
Международные соревнования по софтболу в Перу
Софтбол в Перу